Аниер — фамилия.
 Аниер, Ханнес (род. 1993) — эстонский футболист, нападающий немецкого «Эрцгебирге Ауэ» и национальной сборной Эстонии.
 Аниер, Хенри (род. 1990) — эстонский футболист, нападающий шотландского «Данди Юнайтед» и национальной сборной Эстонии.